Lope – forma spagnola del nome proprio di persona Lupo
Lope – film del 2010 diretto da Andrucha Waddington
Lopé – dipartimento della provincia di Ogooué-Ivindo (Gabon)